Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Eléni Daniilídou e Nicole Pratt che hanno battuto in finale Iveta Benešová e Claudine Schaul 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Meilen Tu /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou /  Nicole Pratt (campionesse)

 Petra Mandula /  Patty Schnyder (semifinali)
 Jelena Kostanić /  Janet Lee (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2004